Pleyel est un nom propre pouvant désigner plusieurs entités :

Patronyme 
 Camille Pleyel, fils d’Ignace Pleyel ;
 Henri Cliquet-Pleyel, compositeur français ;
 Ignace Joseph Pleyel, compositeur autrichien ;
 Marie Pleyel, pianiste belge ;

Toponyme 
 Salle Pleyel, salle de concert parisienne fondée par la société Pleyel ;
 Rue Pleyel, rue du  de Paris ; 
 Tour Pleyel, immeuble de Saint-Denis, au centre du carrefour éponyme ;
 Carrefour Pleyel, carrefour du quartier de la Plaine Saint-Denis ;
 rue Pleyel (Saint-Denis), rue menant au Carrefour Pleyel de la Plaine Saint-Denis ;
 Carrefour Pleyel, station du métro de Paris qui dessert le carrefour ci-dessus (ligne 13) ;

Divers 
 Pleyel, marque française de pianos et autres instruments de musique, fondée par Ignace Pleyel ;
 Pleyel, un album live de France Gall enregistré à la salle Pleyel en 1994 et sorti en 2005 ;
 (11524) Pleyel, un astéroïde nommé d'après Ignace Joseph Pleyel, compositeur autrichien.

Homonymie de patronyme